tatárka (Fagopyrum tataricum) növényfaj
tatárka, cirok (Sorghum) növénynemzetség; cil, csil vagy cirköles, Erdélyben tatárka
Tatárka, domb és egykori vár Nógrádsáp község északkeleti részén